Третий розыгрыш Кубка СССР состоялся в мае-сентябре 1938 года. Обладателем Кубка впервые стал московский «Спартак». Предыдущий обладатель Кубка — московское «Динамо» — уступило своим землякам торпедовцам в 1/32 финала.

Зональные игры

I зона, 1 группа, Москва

I зона, 2 группа, Москва

II зона, Ленинград

III зона, Воронеж

IV зона, Хабаровск

V зона, Новосибирск

VI зона, Свердловск

VII зона, Горький

VIII зона, Нижневолжская

IX зона, Ростов

X зона, Тбилиси

XI зона, Баку

XII зона, Ташкент

XIII зона, Минск

XIV зона, Харьков (1 зона УССР)

XV зона, Киев (2 зона УССР)

XVI зона, Одесса (3 зона УССР)

XVII зона, Днепропетровск (4 зона УССР)

XVIII зона, Сталино (5 зона УССР)

XIX зона, Симферополь

1/32 финала 
38 команд победителей финальных матчей в зональных соревнованиях и 26 команд группы «А» составили пары 1/32 финала.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Информация и протоколы о кубке СССР 1938 года
 Результаты на WildStat.ru
  и На сайте КЛИСФ (архивные страницы)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF
 Летопись Акселя Вартаняна
 Кубок УССР 1938 год

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1938 году